Лаборато́рная улица — улица в Калининском районе Санкт-Петербурга. Проходит от площади Калинина до Лабораторного проспекта. Нумерация домов — общая с Лабораторным проспектом, от площади Калинина.

История 
Название связано с находившейся здесь с середины XIX века артиллерийской лабораторией. С ней также связаны названия Лабораторного проспекта и ныне утраченного Лабораторного шоссе.

23 ноября 2016 года Лабораторную улицу укоротили на 40 метров, включив её конечный участок в состав Лабораторного проспекта.

Пересечения 
Примыкает или пересекает:
 площадь Калинина
 улица Васенко
 Чичуринский переулок
 проспект Металлистов
 Лабораторный проспект

Транспорт 
Ближайшие станции метро — «Выборгская», «Лесная» и «Площадь Ленина».

Примечания

Литература

Ссылки